Federica Mogherini − włoska polityk
 Flavio Mogherini − włoski reżyser